Сезон 1966/67 — 57-й сезон в истории венской «Аустрии», а также 56-й сезон подряд, который клуб провёл в высшем дивизионе австрийского футбола. По итогам сезона клуб в тринадцатый раз в своей истории стал обладателем Кубка Австрии.

Чемпионат Австрии в этом сезоне официально назывался Националлига.

Чемпионат Австрии

Турнирная таблица

Матчи 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок Австрии 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок Митропы 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Товарищеские матчи

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
Austria Wien Archiv — Saison 1966/67
Чемпионат Австрии 1966/67 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Австрии 1966/67 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Митропы 1966/67 на сайте AustriaSoccer.at

1966/1967
Аустрия Вена